Кропи́я () — община (дим) в Греции, на юге Аттики. Входит в периферийную единицу Восточная Аттика в периферии Аттика. На юге омывается заливом Сароникос Эгейского моря. Население общины —  человек по переписи 2011 года. Площадь — 102 квадратных километра. Плотность — 297,13 человек на квадратный километр. Административный центр — Коропион. Димархом на местных выборах 2014 года выбран Димитриос Киусис ().

Община создана в 1840 году () под названием Кекропия () с центром Курсалас. В 1842 году община переименована в Кропия. В 1912 году () община упразднёна и создано сообщество. В 1946 году () община вновь создана. В античной географии Кекропия () — один из 12 городов Аттики, основанных Кекропсом,  () — дем Древних Афин в аттической филе .

В общину входят пять населённых пунктов.

Население

Примечания 

Димы Греции
Восточная Аттика